Килар — фамилия.
  (1930—2015) — словенский астроном.
 Киляр, Войцех (1932—2013) — польский композитор.